EDDB peut faire référence à :

 Le code OACI de l'aéroport Willy-Brandt de Berlin-Brandebourg depuis 2020 ;
 Le code OACI de l'aéroport de Berlin-Schönefeld jusqu'à 2020 ;
 La base de données du jeu Élite Dangerous.

Sigle de 4 caractères
Codes OACI des aéroports